Canyon Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Canyon Lake (Stadt, Kalifornien)
 Canyon Lake (Texas)

Canyon Lake ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Canyon Lake (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land

in Kanada:
 Canyon Lake (Aishihik River), im Yukon-Territorium
 Canyon Lake (Canyon River), im Kenora District (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Canyon Lake (Ahklun Mountains), im Bethel Census Area (Alaska)
 Canyon Lake (Arizona)
 Canyon Lake (Matanuska-Susitna Borough, Alaska)
 Canyon Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Canyon Lake (Boundary County, Idaho)
 Canyon Lake (Idaho County, Idaho)
 Canyon Lake (See, Kalifornien)
 Canyon Lake (Michigan)
 Canyon Lake (Carbon County, Montana)
 Canyon Lake (Lewis and Clark County, Montana)
 Canyon Lake (Ravalli County, Montana)
 Canyon Lake (Snohomish County, Washington)
 Canyon Lake (South Dakota)
 Canyon Lake (Whatcom County, Washington)